Étymologiquement, le mot fiduciaire vient de « fiducie », qui signifie « confiance » (fiducia en latin). Le terme peut désigner plusieurs notions :

Droit
En droit civil et en common law, le fiduciaire est une personne qui s'oblige envers le constituant à détenir et à administrer une fiducie au profit d'un bénéficiaire. 
 la société fiduciaire est celle à laquelle est temporairement transférée la propriété de biens ou de droits, qui constituent un patrimoine d'affectation distinct de son patrimoine propre, à charge pour elle d’agir dans un cadre contractuel dans l’intérêt du constituant ou d’autres bénéficiaires ou dans un but déterminé ;
En common law, une obligation fiduciaire (fiduciary duty) est l'obligation d'une partie d'agir dans les meilleurs intérêts d'une autre partie, notamment dans un contexte d'administration du bien d'autrui. Cette notion se rencontre notamment en droit des sociétés à propos des obligations des administrateurs envers la société. 
 les fiduciaires suisses s’occupent quant à elles de gestion et des comptes d’un particulier ou d’une entreprise ;

Économie
 une monnaie fiduciaire est un instrument de paiement dont la valeur est égale à celle que mentionne le billet ou la pièce. On parlera parfois de représentant fiduciaire en synonyme de mandataire ;

Sciences et techniques
 un point fiduciaire est un point de référence d'un levé topographique. Lors de la compensation des imprécision du mesurage, ces points considéré comme fixe; 
Les points/marqes fiduciaires sont également utilisé lors de l'orthorectification des photos aériennes. Ce sont les points permettant de faire coïncider les images ente elles
 les marques fiduciaires sont des marques en sérigraphie que l'on utilise pour faire coïncider les différentes couche d'impression. En électronique, ce sont des forages que l'on fait dans les PCB permettant de faire coïncider les différentes couches ;

Notes et références